Mare de Déu de la Pietat o Verge dels Dolors, advocació mariana 
 Mare de Déu de la Pietat d'Arbúcies, obra historicista d'Arbúcies (Selva) 
 Mare de Déu de la Pietat de Bossòst, capella de Bossòst (Vall d'Aran) 
 Mare de Déu de la Pietat de Can Fèlix, capella de la masia de Can Fèlix, antigament Mas de la Trinxeria als Banys d'Arles i Palaldà (Vallespir, Catalunya del Nord)
 Mare de Déu de la Pietat del Castell d'Orcau, capella romànica del castell d'Orcau al poble d'Orcau (terme municipal d'Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà) 
 Mare de Déu de la Pietat d'Erols, església parroquial d'Erols, al municipi de Llambilles (Gironès) 
 Mare de Déu de la Pietat de Fontcoberta, obra amb elements gòtics i renaixentistes de Fontcoberta (Pla de l'Estany) 
 Mare de Déu de la Pietat d'Igualada, convent fundat a Igualada el 1393 per agustins procedents del Convent de Sant Agustí de Barcelona
 Mare de Déu de la Pietat de Palau de Noguera, capella de Palau de Noguera, a municipi de Tremp (Pallars Jussà) 
 Mare de Déu de la Pietat del Pedreguet, església d'Amer (Selva) 
 Mare de Déu de la Pietat (Sant Gregori), capella del municipi de Sant Gregori (Gironès) 
 Mare de Déu de la Pietat (Sant Llorenç de Morunys), capella a la vila de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) 
 Mare de Déu de la Pietat de Tírvia, conjunt a Tírvia (Pallars Sobirà) 
 Mare de Déu de la Pietat (Tuïr), capella al nord-est de la vila vella de Tuïr, a la comarca del Rosselló 
 Mare de Déu de la Pietat o ermita de la Pietat (Ulldecona), santuari i ermita adossat a les parets de la Mola de Godall o Serra de l'Ermita, al nord-oest d'Ulldecona (Montsià)
 Mare de Déu de la Pietat (Vielha), capella de Vielha e Mijaran (Vall d'Aran)